Jagodics Márk (Szombathely, 1992. április 10. –) magyar labdarúgó, hátvéd, a Budafoki MTE játékosa. Édesapja, Jagodics Zoltán és öccse, Jagodics Bence szintén labdarúgók.

Források 
Jagodics Márk adatlapja a transfermarkt.com oldalon

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
Az FC Ajka labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek